Zhuang (taal), een Tai-taal die wordt gesproken in de Chinese regio Guangxi
Zhuang (volk), een officieel erkend minderheidsvolk in China